Raïnov (en ), Raynov ou encore Raynow, est le nom de :
  (1860-1944), révolutionnaire bulgare ;
  (1894-1978), artiste bulgare, fils d' ;
 Nikolaï Raïnov (1889-1954), écrivain, poète, artiste et érudit bulgare, fils d' ;
  (1919-2007), écrivain bulgare, fils de Nikolaï Raïnov ;
 Boyan Raïnov (1921-2005), sculpteur bulgaro-français, fils de Nikolaï Raïnov.